

Royauté 
Chah, shah ou schah, est le terme en persan pour désigner un souverain de Perse puis d'Iran avant la révolution islamique de 1979.

Patronyme 

 Abdul Halim Muadzam Shah (1927-2017), roi de Malaisie.
 Amar Shah (1985-), nageur kényan.
 C.A. Shah (1921-1983), homme politique fidjien.
 Daisy Shah (née en 1984), actrice indienne.
 Ema Shah (née en 1981), chanteuse, pianiste, guitariste, écrivaine, actrice koweïto-iranienne.
 Idries Shah, auteur et poète de la tradition soufie.
 Kundan Shah (1947-2017), réalisateur et scénariste indien.
 Naz Shah (1973-), femme politique britannique.
 Rachita Shah (1991-), nageuse kényane.
 Rajiv Shah  (1973-), président de la fondation Rockefeller.
 Shefali Shah (1972-), actrice indienne.
 Viral B. Shah, informaticien indien.
 Yash Shah (1998-), contorsionniste indien.

Toponyme 
 Chah est un village du Cameroun.
Patronyme indien